Pinguino reale – Nome comune dell'Aptenodytes patagonicus.
Pinguino reale – Nome comune improprio dell'Eudyptes schlegeli.